2312 peut désigner :
 GB 2312, une norme informatique chinoise
 2312, un roman de science-fiction de Kim Stanley Robinson, qui a obtenu le prix Nebula 2012
 2312, année du futur faisant partie du 

Homonymie de nombre